No Remorse steht für:
 No Remorse (Band), britische Rechtsrock-Band
 No Remorse (Album), Kompilation der britischen Heavy-Metal-Band Motörhead